Vale de Yerri ou simplesmente Yerri (; ) é um município da Espanha 
na província e comunidade foral de Navarra, de área  com população de  habitantes () e densidade populacional de .

Demografia

 
Municípios da Espanha por nome
Localidades da Espanha
Localidades de Navarra